Fulcrand (variante : Fulcran) est un prénom masculin d'origine germanique et un nom de famille.

Prénom 
ordre chronologique
 Fulcran de Lodève (mort en 1006), évêque de Lodève ;
 Fulcrand de Toulouse (mort vers 1200), évêque de Toulouse ;
 Fulcrand d'Assas (mort en 1638), seigneur et homme de guerre protestant français ;
 Fulcran de Barrès (mort en 1643), ecclésiastique français ;
 Fulcrand Roux (1790-1845), homme politique français ;
 Fulcrand Suchet (1812-1883), homme politique français ;
 Fulcran Vigouroux (1837-1915), prêtre français ;
 Fulcran Brunet (1857-1891), peintre-verrier français ;
 Fulcran Teisserenc (1966- ), philosophe français.

Nom de famille 
 François-Joseph Fulcrand (1875-1959), militaire et télégraphiste français ;
 Pierre Fulcrand de Rosset (1708-1788), poète français.

Liens externes 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français
Homonymie de patronyme
Patronyme français